(1974-), journaliste et écrivain italien ;
  (1934-), magistrat et essayiste italien ;
  (1925-2003), politologue italo-allemand ;
  (1898-1983), ingénieur et homme politique italien ;
  (1926-), athlète italien ;
 Valerio Agnoli (1985-), cycliste italien.
 
Patronyme italien